Baron Thurlow
 Edward Thurlow – brytyjski prawnik i polityk, członek stronnictwa torysów
 Great Thurlow – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Suffolk
 Little Thurlow – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Suffolk
 Little Thurlow Green – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Suffolk